Peter Reid (triatleet)
 Peter Reid (voetballer)